New York Knickerbockers puede hacer referencia a:
New York Knickerbockers Base Ball Club: primer club organizado del béisbol de la historia, fundado en 1845.
New York Knicks: equipo de baloncesto de la NBA.